USS Guadalcanal je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Guadalcanal (CVE-60) 
 USS Guadalcanal (LPH-7)

Guadalcanal

ja:ガダルカナル (曖昧さ回避)